Braniște se poate referi la:

Localități din România:
Braniște, Ungheni, zonă din Comuna Ungheni, Iași
Braniște, Rîșcani, localitate din Republica Moldova

Braniște (Daneți), Dolj
Braniște (Filiași), Dolj
Braniște (Podari), Dolj

Braniștea, Argeș
Braniștea, Bistrița-Năsăud, reședința comunei cu același nume
Braniștea, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Braniștea, Galați, reședința comunei cu același nume
Braniștea, Giurgiu
Braniștea, Mehedinți, reședința comunei cu același nume
Braniștea, Suceava
Braniștea (Nicorești), Galați

Vezi și 
 Bran (dezambiguizare)